(por ordem cronológica)
Diário Mercantil (Rio de Janeiro), publicação da capital do Império no século XIX.
Diário Mercantil (São Paulo), publicação paulista do século XIX.
Diário Mercantil (Juiz de Fora), publicação mineira do início do século XX.
Diário Mercantil (Santos), publicação paulista de 1923.
Diário Mercantil (Diários Associados), publicação carioca do final do século XX e extinta no começo do século XXI.